Alexa Davalos Dunas (1982-), actrice américaine, petite-fille de Richard Davalos.
 Armando Enrique Hart Dávalos (1930-2017), homme politique cubain.
 Elyssa Davalos (1959-), mère d'Alexa Davalos
 Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos
 Richard Davalos, père d'Elyssa Davalos